Broken Hill (stad), een stad in Australië
Broken Hill (film), een Amerikaanse film uit 2010
Kabwe, een stad in Zambia, voorheen bekend als Broken Hill
BHP Billiton, een mijnbouwbedrijf dat ontstond na een fusie met het bedrijf Broken Hill Proprietary
Broken Hill 1 is het type-exemplaar voor Homo rhodesiensis, een uitgestorven menselijke soort.